Csehország
 Vysoký Újezd, község a Benešovi járásban
 Vysoký Újezd, község a Berouni járásban
 Vysoký Újezd, község a Hradec Králové-i járásban